Qianxi ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Qianxi (黔西县) des Regierungsbezirks Bijie in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Qianxi (Bijie); 
 den Kreis Qianxi (迁西县) der bezirksfreien Stadt Tangshan in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qianxi (Tangshan);
 die Gemeinde Qianxi (前溪乡) im Kreis Kangding in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qianxi (Kangding).